F1 2017 puede referirse a:

 el videojuego F1 2017 de Codemasters;
 la temporada 2017 de la Fórmula 1.